Ordubad bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Ordubad (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Ordubad (Rayon)